Rosalie peut faire référence à :

Prénom 
 Rosalie

Saints et bienheureux chrétiens 
 Rosalie du Verdier de la Sorinière née le  au château de la Sorinière près Chemillé en province d'Anjou et morte guillotinéle bienheureuse (elle fait partie du groupe des 99 Martyrs d'Angers) fêtée le 
 Rosalie de Palerme, fêtée le 4 septembre.
 Rosalie Rendu, (Jeanne Rendu) religieuse, béatifiée en 2003, qui s'est consacrée aux pauvres du  de Paris, fêtée le 7 février.

Personnages de fiction 
 Un personnage dans la saga Twilight de Stephenie Meyer : Rosalie Hale.

Cinéma 
 1937 : Rosalie, un film musical américain de W. S. Van Dyke.
 1966 : Rosalie, un film français de Walerian Borowczyk.
 1972 : César et Rosalie, un film de Claude Sautet avec Romy Schneider.

Musique 
 Rosalie, une chanson de marche de Théodore Botrel
 Rosalie, une chanson de George Plonquitte reprise par le chanteur français Carlos.
 Rosalie, une chanson de Bob Seger, sur l'album Back in '72. Cette même chanson est reprise en 1975 par Thin Lizzy, sur l'album Fighting.
 Rosalie, une chanson nostalgique sur un ton humoristique interprétée par Carlos.
 Rosalie est le nom d'une formule mélodique constituée par la répétition d'un même motif sur des degrés successifs. Si la répétition est exacte, c'est-à-dire si les intervalles sont respectés, la tonalité est en perpétuel changement, comme dans la chanson populaire italienne  — dont la formule tire son nom familier. Dans la musique classique, ce procédé qui relève de l'imitation, est employé avec précaution et généralement, sans que la tonalité en soit affectée.

Toponyme 

 Rosalie, ville de la Dominique ;
 Sainte-Rosalie, ville québécoise du comté de Bagot ;.
 Église Sainte-Rosalie dans le  de Paris ;
 L'avenue de la Sœur-Rosalie, une voie située dans le quartier de Croulebarbe du  de Paris.

Zoologie 
 Le nom d'un coléoptère, la Rosalie des Alpes

Divers 
 Rosalie, véhicule à pédales pour plusieurs personnes.
 Rosalie, pour les pompiers, l'échelle aérienne remorquable de marque Gugumus.
 La Citroën Rosalie, une voiture.
 Rosalie, le surnom donné par les journalistes à la baïonnette du fusil Lebel modèle 1886 des combattants français de la Première Guerre mondiale. Ce surnom reprend probablement les paroles du chansonnier Théodore Botrel qui parle à la fin de l'année 1914 de cette arme blanche qui devient rose et vermeille « du sang impur des Boches » dont elle « abreuve nos sillons ». Les journaux en exaltant les assauts à la baïonnette ont participé à la mythologisation de la guerre car les combats à la baïonnette ont été rares.
 Le Rosalie, un brick français retrouvé sans équipage en 1840 près du Triangle des Bermudes.

Notes et références

Notes

Références